JG steht als Abkürzung für:

 Josefs-Gesellschaft e.V. (JG-Gruppe), katholischer Träger von Krankenhäusern, Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung´, Mitglied im Deutschen Caritasverband
 Junge Gemeinde, eine von mehreren unterschiedlichen Bezeichnungen für die evangelische Jugend innerhalb einer Kirchengemeinde 
  Junge Generation in der SPÖ, eines der sechs Referate (Bildung, Frauen, Betriebsarbeit – FSG, Gemeindearbeit, Jugendarbeit – Kinderfreunde)
 Junge Generation in der SVP, die Jugendorganisation der Südtiroler Volkspartei, der Sammelpartei der deutschen und ladinischen Südtiroler

bei den Luftstreitkräften:

 Jagdfliegergeschwader auch Jagdgeschwader, Bezeichnung für einen fliegenden Einsatzverband der Luftstreitkräfte
 Jagdgeschwader, Bezeichnung für einen fliegenden Einsatzverband der Luftstreitkräfte

JG